Toverbal (snoep), een kogelronde, zoete bal, die is opgebouwd uit verschillende laagjes met verschillende kleuren
 Toverbal (kleuronderzoek), een doorsnede door oude afwerkingslagen die de kleurhistorie van een object toont
 Toverbal (jongerencentrum), een jongerencentrum in Maassluis, later Coco en de vliegende knorrepot en Notre Dame

Kunst en cultuur: De toverbal 

 Boek van Wieteke van Dort
 Kinderoperette van Geertruida van Vladeracken
 gedanste komedie van Assid

Zie ook 
 Jawbreaker